Mark Bowen peut désigner plusieurs personnalités :
 Marc Bowen, scientifique et écrivain américain,
 Mark Bowen, footballeur gallois.